Le notti bianche – romanzo di Fëdor Dostoevskij
 Le notti bianche – film di Luchino Visconti tratto dall'omonimo romanzo
 Le notti bianche –  sceneggiato televisivo di Vittorio Cottafavi del 1962, tratto dall'omonimo romanzo di Dostoevskij
 Notti bianche – effetto atmosferico osservabile alle alte latitudini noto anche come sole di mezzanotte